Зензели:

 Зензели — село Лиманского района Астраханской области
 Зензели — станция Астраханского отделения Приволжской железной дороги